Александр Владимирович Мирошниченко () — шлифовщик Таганрогского механического завода. Герой Социалистического Труда.

Биография 
Родился 10 января 1934 года в город Таганрог Ростовской области. Русский.

После окончания ремесленного железнодорожного училища №1 в 1950 году поступил токарем на Таганрогский механический завод имени Георгия Димитрова Минавиапрома СССР (в дальнейшем - ОАО «Тавиа»). Затем работал резьбошлифовалыциком, шлифовщиком.

Защитил рабочую диссертацию «Шлифование винтов и шаровой резьбы» вместе с Н. В. Зайченко и М. И. Онищенко.

Указом Президиума Верховного Совета СССР («закрытым») от 3 сентября 1981 года за большие заслуги в создании новой авиационной техники Мирошниченко Александру Владимировичу присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот»

Проработал на заводе 50 лет. Заслуженный ветеран труда «Тавиа». С 2000 года - на пенсии.

Жил в Таганроге. Умер 15 июня 2007 года. Похоронен в городе  Ростовской области

Избирался членом бюро Октябрьского райкома КПСС Таганрога.

Награды 

 Золотая медаль «Серп и Молот» (03.09.1981);
 Орден Ленина (25.03.1974).
 Орден Ленина (03.09.1981).
 Орден Октябрьской Революции (26.04.1971).
 Орден Знак Почёта(22.07.1966)
 Медаль «За трудовое отличие»
 Медаль «В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина» (6 апреля 1970)

См. также 
 Список Героев Социалистического Труда (Ростовская область)

Примечания

Литература 
 Герои Труда Дона: к 70-летию учреждения звания «Герой Социалистического Труда». Биобиблиографический справочник / Донская государственная публичная библиотека. Ростов н/Д, 2008.
 * Герои труда Дона: биобиблиографический справочник / Донская государственная публичная библиотека. Ростов-на-Дону, 2008—2014.

Ссылки 
 
 с сайта «Донской временник».